Léocadie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Léocadie est un prénom féminin, fêté le 9 décembre, qui a pour variantes Léocadia, Léokadia, Léokadja et pour forme masculine Léocade.

Léocadie peut être aussi un patronyme.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Léocadie († 303 ou 304), ou Leocadia ou Locaie, vierge et martyre sous Dioclétien à Tolède, ville d'Espagne dont elle est la patronne ; fêtée le 9 décembre.

Personnalités 
 Léocadie Czyz, résistante polonaise ayant participé à la libération de Givry pendant la Seconde Guerre mondiale. Une rue et une école maternelle de la commune portent depuis son nom.
 Léocadie Doze (1822-1859), comédienne, dramaturge et écrivaine française. 
 Léocadie Gascoin (1818-1900), religieuse française. 
 Léocadie Hersent-Penquer (1817-1889), poétesse bretonne.

Références

Leocadie